

Міддлвілл — селище, штат Мічиган
 Міддлвілл — селище, штат Нью-Йорк